Богословское кладбище — название нескольких кладбищ:

 Богословское кладбище (Киров) — ликвидированное кладбище в Кирове.
 Богословское кладбище (Санкт-Петербург) — кладбище в Санкт-Петербурге.